Първа професионална футболна лига е най-горната дивизия в българския шампионат по футбол, организиран от Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига за футболния сезон 2016/17.

Формат 
Форматът е с 14 отбора. Първенството протича в 2 фази – първа фаза и втора фаза. В първа фаза всеки отбор изиграва по 2 мача с останалите 13 при разменно гостуване. Така всеки отбор изиграва по 26 мача, разпределени в 26 кръга. Във втората фаза шампионатът се разделя на Първа шестица – отборите, които са класирани от първо до шесто място и Втора осмица – отборите, класирани от 7 до 14 място.

Първата шестица в още 10 мача определя шампиона и участниците в евротурнирите. Втората осмица се разделя на две групи, като в едната влизат 7-ият, 10-ият, 11-ият и 14-ият в класирането, а останалите ще са в другата. След това те играят по 6 мача и започват плейофи.

Първите два от всяка група определят след полуфинали и финал отбора, който играе в един мач за място в Лига Европа с последния от тези, които имат право на участие в турнира.

Третият и четвъртият от групите ще определят изпадащите и тези, които ще отидат на бараж. Новият формат ще има един изпадащ и два баража срещу втория и третия от Втора професионална футболна лига.

Състав

Отбори 
През сезон 2016-17 участват деветте най-добри отбора от миналия сезон: Лудогорец, Левски, Берое, Славия, Локомотив Пловдив, Черно море, Ботев, Пирин и Монтана, както и пет отбора, отговарящи на новите условия: Дунав, Локомотив (ГО), Верея, Нефтохимик и ЦСКА-София.

По градове 
Градове на отборите от българската Първа професионална футболна лига – сезон 2016/2017
 София – 3 отбора;
 Пловдив, Стара Загора – 2 отбора;
 Варна, Бургас, Русе, Благоевград, Разград, Монтана и Горна Оряховица – по 1 отбор.

Стадиони

Титулярни стадиони 
Отборите са подредени по азбучен ред.

Стадиони, използвани от отборите 

Бележкаː На 15 юни 2016, Министерството на младежта и спорта отпусна 3 млн. лева за реновиране на стадионите на Черно море, Дунав и Локомотив (ГО).

Треньорски щаб и спонсориране 

 До 16 декември 2016

Треньорски смени

Първа фаза

Класиране

Резултати 

 Цветовеː Синьо – победа като домакин; Жълто – равенство; Червено – загуба като домакин

Класиране по кръг

Втора фаза

Първа шестица 

* На 19 юни 2017 г. в 13:55 часа (5 минути преди началото на жребия за първите кръгове на турнира) УЕФА изважда ЦСКА (София) от жребия за „Лига Европа“ и включва на негово място „Дунав 2010“ (Русе). За това си решение УЕФА се мотивира със свое писмо до БФС от 29 май 2017 г., в което забранява на ЦСКА да кандидаства за лиценз за евротурнирите. Преди това, на 7 юни 2017 г. Лицензионната комисия на БФС обявява отборите с издадени лиценз за евротурнирите и Първа лига, сред които е и „ЦСКА“ (с дата на издаване на лиценза – 29 май 2017 г.), а клубът завежда дело срещу УЕФА в спортно-арбитражния съд (КАС) в Лозана. На предварителното изслушване на 16 юни 2017 г. УЕФА потвърждава пред съда, че „ЦСКА“ е редовен участник в евротурнирите. След изваждането на клуба на 19 юни, на 26 юни 2017 г. КАС отказва да разпореди връщането на „ЦСКА“ в „Лига Европа“ до решаване на делото, с което окончателно клубът остава извън евротурнирите за сезон 2017/18.

Резултати 

 Цветовеː Синьо – победа като домакин; Жълто – равенство; Червено – загуба като домакин

Втора осмица

Група А

Резултати 

 Цветовеː Синьо – победа като домакин; Жълто – равенство; Червено – загуба като домакин

Група Б

Резултати 

 Цветовеː Синьо – победа като домакин; Жълто – равенство; Червено – загуба като домакин

Баражи

1/2 финали за 7 – 10 място

Първи срещи

Срещи-реванш

Финал за 7-о място 

* Двете срещи от плей-офа не се играят, тъй като „Ботев“ (Пд) печели Купата на България и така си осигурява място в „Лига Европа“. „Верея“ (СЗ) директно отива на бараж за „Лига Европа“ срещу 3-тия в крайното класиране.

1/2 финали за 11 – 14 място

Първи срещи

Срещи-реванш

Финал за 11-о място

Първа среща

Среща-реванш

Финал за 13-о място

Първа среща

Среща-реванш

Голмайстори

Четири гола

Хеттрик

Сухи мрежи

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

2017
2017